Captain est un grade militaire anglophone : 
 Captain, au Canada, dans la Marine royale canadienne ;
 Captain, aux États-Unis, dans la United States Army, la United States Marine Corps et la United States Air Force (OF-3) ;
 Captain, aux États-Unis, dans la  United States Navy, la United States Coast Guard, le United States Public Health Service Commissioned Corps, et le National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corp (OF-5) ;
 Captain, au Royaume-Uni, dans la Royal Navy ;
 Captain, au Royaume-Uni, dans la British Army et les Royal Marines ;
 Group captain, au Royaume-Uni, dans la Royal Air Force.

Captain fait aussi référence à :
 un super-héros de comics : Captain America ;
 une attraction des parcs Disney : Captain Eo ;
 un manga japonais : Captain Tsubasa ;
 un personnage de fiction créé par John Broome et Carmine Infantino : Captain Cold ; 
 un personnage de fiction : Captain Atom ;
 une série télévisée : Captain N ;
 un musicien et artiste visuel : Captain Beefheart ;
 un album de la série Les Tuniques bleues : Captain Nepel ;
 un héros de comics : Captain Mar-Vell ;
Pour les autres captains, voir : 
 .

Voir aussi